Volunteer snooker — изменённый вариант игры в снукер. Этот вид бильярда был популярен в 1950-х годах и характеризовался несколько другими правилами ведения игры в отличие от «классического» снукера. В настоящее время в Volunteer snooker практически никто не играет.

Правила 

Размеры стола, луз, шаров и прочего инвентаря, равно как начальная расстановка шаров перед началом игры и их «стоимость» являются такими же, как и в обычной версии снукера. Всё отличие состоит в правилах.

После того, как игрок начнёт серию (забьёт первый красный), он, как и в основной версии снукера, должен играть цветной шар. Затем он, в случае продолжения серии, имеет возможность выбрать ещё один цветной, называемый «добровольным». Например, если игрок заказал зелёный и забил его, то ему снова начисляются соответствующие очки за забитие цветного шара. Если же он не забил «добровольный» цветной, то стоимость этого шара начисляется сопернику, и право удара передаётся ему же.

Существует также правило «свободного удара», которое применяется преимущественно в отношении к опытным снукеристам. Это значит, что если игрок трижды забил в качестве «добровольного» один и тот же шар, то после третьего удачного сыгрывания этот шар не выставляется на свою отметку, и игрок должен играть любой другой. Только после того, как он забьёт другой шар, цветной, забитый трижды, выставляется обратно.

За промах на свободном ударе не начисляются штрафные очки. Сам этот термин произошёл от термина в классическом снукере — «свободный шар».

Ссылки 

 Snookergames: Правила игры 
 Правила игры на сайте EABA 

Разновидности снукера